Landázuri kan syfta på:

Colombia 

 Landázuri (kommun), Santander, 
 Landázuri (ort), Santander,